Charles Du Bos (1882-1939) – scrittore e critico letterario francese
 Jean-Baptiste Du Bos (1670-1742) – filosofo e storico francese
 Marie-Jeanne Renard du Bos (1701-1701) – pittrice e incisore francese